Wedeking ist der Familienname folgender Personen:

 August Wilhelm Wedeking (1807–1875), deutscher Porträtmaler und Fotograf
 Ernst Homann-Wedeking (1908–2002), deutscher Klassischer Archäologe
 Jürgen Wedeking (* 1935), deutscher Marathonläufer